El término letras sagradas puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes artículos:

al hierograma;
a los jeroglíficos;
a las Letras Sagradas de la Real Capilla (José de Cañizares);
a la literatura sagrada;
a las runas;
al Tetragrammaton'''.